Back to Earth bezeichnet:
 das Schweizer Musikerduo Back to Earth
Back to Earth (Cat-Stevens-Album), ein Album von Cat Stevens
Back to Earth (Caligola-Album), das Debütalbum des schwedischen Musikprojekts Caligola
Back to Earth (Rare-Earth-Album), ein Album der Band Rare Earth 
Back to Earth (Lisa-Ekdahl-Album), ein Album von Lisa Ekdahl